Leuze-en-Hainaut (Nederlands: Leuze) is een stad in de Belgische provincie Henegouwen. De stad telt ruim 13.000 inwoners waarvan er 7.000 in Leuze zelf wonen. Leuze ligt halverwege tussen de steden Doornik en Aat, langs de Westelijke Dender.

Kernen 
De fusiegemeente Leuze-en-Hainaut bestaat sinds 1977 uit tien deelgemeentes. Naast de centrale hoofdgemeente Leuze liggen nog kleine landelijke dorpjes, met vaak slechts enkele honderden inwoners. Enkel Leuze en Pipaix tellen meer dan 1000 inwoners.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente 

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

De Sint-Pieterskerk (Église Saint-Pierre) met beschermde toren
Het automobielmuseum Mahymobiles

Galerij

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: RW (2,97%) / 1982: AVEC (2,83%), PLM (0,54%) / 1988: PSD (6,11%) / 2006: EOLE (1,69%) / 2012: EOLE (1,45%) / 2018: DéFI (5,97%)De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Stedenbanden 
  Loudun (Frankrijk), sinds 1967
  Carencro (Verenigde Staten), sinds 1997
  Ouagadougou (Burkina Faso), sinds 1998

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen